Ezr Ier de Paraznakert
Josef Ezr
EZR, gène de l'ezrine

Voir aussi 
Ezra